Lanckoroński-Brzezie ist der Familienname folgender Personen: